Провінція Канвон
Провінція Канвон (РК)
Провінція Канвон (КНДР)